Air France peut désigner :
 Air France, la principale compagnie aérienne française, fondée en 1933 ;
 Air France, un groupe de musique électronique suédois.